Sunnyside puede referirse a:

Película 
 Sunnyside, una película estadounidense.

Localidades 
 Sunnyside (California)
 Sunnyside (condado de Clackamas, Oregón)
 Sunnyside (Oregón)
 Sunnyside (Nevada)
 Sunnyside (Washington)
 Sunnyside (Utah)
 Sunnyside (Georgia)
 Sunnyside (Queens)
 Municipio de Sunnyside
 Municipio de Sunnyside (Dakota del Sur)
 Distrito Escolar Unificado de Sunnyside

Otros 
 Municipio de Sunnyside